Pedro V de Portugal, apodado el Esperanzado, (Lisboa, 16 de septiembre de 1837 - ibídem, 11 de noviembre de 1861), fue rey de Portugal entre 1853 y 1861.

Era el hijo mayor de la reina María II y del rey consorte Fernando II. Pedro V fue un rey trabajador que, guiado por su padre, realizó una modernización radical en el Estado portugués y en sus infraestructuras. Durante su reinado, se construyeron carreteras, telégrafos y vías férreas; también se realizaron mejoras en la salud pública.

Estas mejoras, sin embargo, no sirvieron para salvar la vida del joven rey que murió de cólera en 1861. Estaba casado con la princesa Estefanía de Hohenzollern-Sigmaringen (1837-1859) pero no tuvieron hijos, así que el trono pasó a su hermano Luis.

Títulos, estilos, honores y armas

Títulos y estilos 
 16 de septiembre de 1837–15 de noviembre de 1853: Su Alteza Real El Príncipe Real, Duque de Braganza
 15 de noviembre de 1853–11 de noviembre de 1861: Su Majestad el Rey de Portugal y los Algarves

Otros títulos 
 Duque de Barcelos
 Marqués de Vila Viçosa
 Conde de Ourém
 Conde de Barcelos
 Conde de Arraiolos
 Conde de Guimarães

Honores 

 Caballero de la Orden de la Jarretera
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Lisboa
Reyes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza Sajonia-Coburgo y Gotha)
Grandes maestres de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Duques de Braganza del siglo XIX